Charlie je většinou přezdívka pro Charlese. Byla užívána pro příslušníky Vietcongu.

Známí nositelé jména 
 Charlie Chaplin – britský komik
 Charlie Marinkovich – americký kytarista
 Charlie Sheen – americký herec
 Charlie Clements
 Charlie Watts – britský rockový bubeník
Fiktivní
 Charlie Bone

Kultura 
 Charlie (kniha) – kniha Jenny Nimmové
 Charlie (film)
 Charlie Hebdo – francouzský satirický časopis

Jiné významy 
 písmeno C v anglické hláskovací abecedě NATO
 třída Charlie – v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 670